Luzensi – abitanti di Luz (Minas Gerais)
Luzensi – abitanti di Santaluz